39-й моторизованный корпус (), с июля 1942 года 39-й танковый корпус () — оперативно-тактическое объединение сухопутных войск нацистской Германии в период Второй мировой войны.

История 
Корпус, возглавляемый Германом Готом, был сформирован как 39-й моторизованный корпус в 9-м корпусном округе в 1940 году для вторжения во Францию. Корпус наступал в составе группы армий «A».

С 22 июня 1941 года — участие в германо-советской войне, в составе группы армий «Центр».

К нападению на СССР в состав корпуса входили 7-я и 20-я танковые, 14-я и 20-я моторизованные дивизии. Корпус входил в состав 3-й танковой группы Гота. К началу операции «Барбаросса» располагался в Сувалкском выступе.

Согласно плану, наступление шло вдоль дороги Сувалки — Калвария — Алитус — Вильнюс. В районе Алитуса произошло сражение с советской 5-й танковой дивизией, в результате которого были захвачены важные мосты через Неман. Рано утром 24 июня был занят Вильнюс. После этого корпус повернул на юго-восток в направлении Молодечно — Минск — Борисов. 26 июня была перерезана автострада к северо-востоку от Минска. Город Минск был занят 28 июня.

39-й моторизованный корпус, наступая против 186-й стрелковой дивизии смог прорвать её оборону, расчленить и частично окружить. Вечером 9 июля 1941 года окружённым советским частям удалось прорвать окружение в районе ст. Сиротино.

В августе 39-й моторизованный корпус был передан группе армий «Север» для атаки на Ленинград. 9 ноября 1941 года 51-й моторизованный полк 18-й моторизованной дивизии занял Тихвин.

9 июля 1942 года корпус переименован в танковый. В октябре 1942 года в корпуса входили 78-я и 102-я пехотные дивизии, 1-я и 5-я танковые дивизии. В конце года корпус участвовал в тяжёлых боях под Ржевом в составе 9-й армии группы армий «Центр».

В начале 1943 года корпус был отведён в тыл, вернулся на фронт осенью для противодействия операции «Суворов».

В июне 1944 года, к началу операции «Багратион», в состав корпуса входили 12-я, 31-я, 110-я, 337-я пехотные дивизии и танковая дивизия «Фельдхернхалле», что делало его сильнейшим соединением 4-й армии и одним из лучших в группе армий «Центр». Однако с самого начала операции корпус начал нести большие потери, 28 июня погиб командир корпуса Роберт Мартинек, а на следующий день — принявший командование Отто Шюнеман. Попав в окружение, бо́льшая часть корпуса не смогла перебраться через Березину и была разгромлена 2-м Белорусским фронтом. В плен попали четверо из пяти командиров дивизий корпуса.

Остатки корпуса были объединены с 5-й танковой дивизией. Вместе с армией корпус продолжал отступать через Беларусь, Польшу и Литву, попав в итоге в Курляндский котёл. В течение отступления к корпусу были присоединены 4-я, 12-я танковые дивизии и дивизия «Великая Германия». Позже корпус был отведён в Восточную Пруссию и там реорганизован.

Зимой 1945 года корпус участвовал в операции «Вахта на Рейне», затем вновь был переброшен на восток, в Померанию, где вошёл в состав группы армий «Висла». В операции «Солнцестояние» 15-18 февраля 1945 года корпус неудачно противостоял 1-му Белорусскому фронту, а 2-5 марта участвовал в окружении группировки 1 Украинского фронта под Лаубаном и последующей безуспешной попытке снять осаду с Бреслау. 27 марта оставшиеся части были брошены в самоубийственную контратаку на Кюстрин, где были полностью уничтожены.

Затем корпус был в очередной раз восстановлен, и завершил войну в составе 12-й армии. В это время в его состав входили: моторизованная дивизия «Клаузевиц», пехотная дивизия «Шлагетер» и штаб 84-й пехотной дивизии.

Командующие 
 генерал-лейтенант (с 1 июня 1940 года — генерал танковых войск) Рудольф Шмидт (1 февраля 1940 — 11 ноября 1941 года)
 генерал-лейтенант (с 17 декабря 1941 года — генерал танковых войск) Ганс-Юрген фон Арним (11 ноября 1941 — 30 ноября 1942 года)
 генерал-лейтенант (с 1 января 1943 года — генерал артиллерии) Роберт Мартинек (1 декабря 1942 — 13 ноября 1943 года)
 генерал-лейтенант Карл Пюхлер (13 ноября 1943 — 18 апреля 1944 года)
 генерал артиллерии Роберт Мартинек (18 апреля — 28 июня 1944 года)
 генерал-лейтенант Отто Шюнеман (28 — 29 июня 1944 года)
 генерал-лейтенант (с 1 августа 1944 — генерал танковых войск) Дитрих фон Заукен (29 июня — 15 октября 1944 года)
 генерал-лейтенант (с 1 января 1945 — генерал танковых войск) Карл Декер (15 октября 1944 — 21 апреля 1945 года)
 генерал-лейтенант Карл Арндт (21 апреля — 8 мая 1945 года)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Танковые корпуса вермахта во Второй мировой войне